Les mers du Sud désignaient les côtes pacifiques de l'empire espagnol.
 La mer du Sud est la désignation chinoise de la mer de Chine méridionale.